Cet article liste les 2560 municipalités de l’État américain de Pennsylvanie par ordre de population dans le Commonwealth. La loi de Pennsylvanie différencie quatre types de municipalités incorporées selon leur population, à l'exception de la ville de Bloomsburg, administrée en tant que borough du fait d'un héritage juridique particulier :  
 les villes,
 les boroughs,
 les townships.
 
Cette liste ne cite que quelques-unes des municipalités incorporées et ne mentionne pas certaines autres plus connues comme par exemple Levittown qui est une census-designated place importante regroupant plusieurs municipalités tandis que beaucoup d'autres sont seulement des quartiers, jadis construits aux abords d'une gare ou d'un bureau de poste.

Municipalités 
 -- Chef-lieu de comté

Articles connexes 
 Liste des villes en Pennsylvanie
 Comtés du Commonwealth de Pennsylvanie

Références

Liens externes 
 
 

Pennsylvanie
Municipalités